Кубок КАФ 2001 — 10-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 27 африканских клуба. Победителем второй раз подряд стал алжирский клуб «Кабилия».

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 31 марта—8 апреля, ответные — 13—15 апреля 2001 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 11—15 мая, ответные — 26—27 мая 2001 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 9—16 сентября, ответные — 23 сентября 2001 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 13—14 октября, ответные — 27—28 октября 2001 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 17 ноября, ответный — 1 декабря 2001 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 2001 на RSSSF

Примечания 

2001
Футбол в Африке в 2001 году